Улица Ни́цгалес () — название улиц в городах Латвии:

 Улица Ницгалес — улица в Риге.
 Улица Ницгалес — улица в Даугавпилсе.